Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 240e division d'infanterie (Allemagne)

France 
 240e division légère d'infanterie

URSS